Laura (Ohio) — vila dos Estados Unidos
 Laura (livro) — norte-americano de 1943
 Laura (filme) — norte-americano de 1944
 Laura (álbum) — da cantora italiana Laura Pausini
 467 Laura — asteroide
 Companhia de Teatro Atores de Laura — companhia teatral brasileira
 Laura Matsuda — personagem da franquia Street Fighter

Desambiguações de prenomes